Сен-Мори́с-де-Таверно́ль, Сен-Моріс-де-Таверноль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Морис-де-Таверноль, Муен i Рео було об'єднано в новий муніципалітет Рео-сюр-Трефль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 123,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Морис-де-Таверноль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-де-Таверноль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта